Estancieiro é o nome utilizado no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, para definir o detentor de uma grande propriedade rural dedicada à criação de gado ou à agricultura: uma estância. As circunstâncias que geraram os estancieiros remontam ao início do povoamento da região e à necessidade de manutenção e defesa do território brasileiro nas área limítrofes (ver sesmarias), o que dava habilidades militares e a ocupação minimamente produtiva das suas vastas possessões, pela exploração pecuária extensiva.

O termo estancieiro e estância referem-se a estar, ou seja, marcar a sua presença e de sua nacionalidade na área. O termo também é utilizado no Uruguai e na Argentina (em castelhano, estanciero).

Deste modo, a ocupação territorial da metade sul da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul foi feita em grande parte por estancieiros-militares e seus descendentes, escolhidos dentre as famílias tradicionais brasileiras ou membros da fidalguia e da baixa e, por vezes, média nobreza portuguesa, pelo Rei de Portugal, na segunda metade do Brasil Colonial (1530-1815), e, com a independência do Brasil (1822) e proclamação do Império do Brasil (1822-1889), a escolha passou a ser feita pelo Imperador do Brasil, sendo selecionados membros de famílias tradicionais brasileiras, a aristocracia do Brasil.

Ver também 

 Estância

Pecuária
Tradições e folclore do Rio Grande do Sul
Profissões